Middletown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Middletown Historic District (Delaware), ID-Nr. 78000896
 Middletown Historic District (Illinois), ID-Nr. 78001166
 Middletown Historic District (Maryland), ID-Nr. 03001334
 Middletown Historic District (Virginia), ID-Nr. 03000566